Федосеиха — название населённых пунктов в России:

 Федосеиха — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Федосеиха — деревня в Сонковском районе Тверской области.